Nom que reben diverses proves esportives combinades formades per altres cinc:
 Pentatló antic: prova esportiva pròpia dels Jocs Panhel·lènics.
 Pentatló (aire lliure): prova exclusivament atlética ja no practicada en l'actualitat, però que va formar part dels Jocs Olímpics d'Estiu.
 Pentatló (pista coberta): prova exclusivament atlética que es practica actualment tan sols en categoria femenina i en pista coberta.
 Pentatló modern: prova poliesportiva introduïda per Pierre de Coubertin als Jocs Olímpics d'Estiu, on encara es disputa.
 Pentatló militar: prova esportiva destinada a l'entrenament militar.